AKSA ist die Abkürzung für:
 Alte Kantonsschule Aarau
 AKSA (Unternehmen), türkischer Hersteller von Textilfasern

Akşa steht für:
 Akşa, die Währung der tuwinischen Volksrepublik

Siehe auch:
 Aqsa
 ACSA
 Axa (Begriffsklärung)

AKSA